Духово — название населённых пунктов:
 
 Духово — деревня в Островском районе Псковской области, Россия
 Духово — село в Лубенском районе Полтавской области, Украина